Condado de Richland es el nombre de varios condados de los Estados Unidos:

 Condado de Richland: Condado de Illinois;
 Condado de Richland: Condado de Montana;
 Condado de Richland: Condado de Dakota del Norte;
 Condado de Richland: Condado de Ohio;
 Condado de Richland: Condado de Carolina del Sur;
 Condado de Richland: Condado de Wisconsin.